Ženská čtyřhra Lyon Open 2022 probíhala v první polovině března 2022. Do deblové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl slovensko-nizozemský pár Viktória Kužmová a Arantxa Rusová, jehož členky do turnaje nezasáhly. Spoluhráčkou Rusové se měla stát Greet Minnenová, s níž ale před prvním kolem odstoupila.

Na okruhu WTA Tour debutovala patnáctiletá Ivanna Jastremská, která obdržela se sestrou Dajanou Jastremskou divokou kartu do čtyřhry. Ukrajinky přicestovaly do Francie bez rodičů po dramatickém útěku z podzemní garáže v rodné Oděse poté, co Ukrajinu napadla ruská vojska. Následně odletěly na kalifornský Indian Wells Masters, kde jim organizátoři také udělili divokou kartu.

Vítězem se stal německo-ruský pár Laura Siegemundová a Věra Zvonarevová, který ve finále za 71 minut zdolal Britky Alicii Barnettovou a Olivii Nichollsovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Ve finálových duelech udržely neporazitelnsot, když druhou společnou trofejí navázaly na triumf z US Open 2020. 34letá Siegemundová na okruhu WTA Tour vybojovala sedmý deblový titul a pro 37letou Zvonarevovou to bylo jedenácté takové turnajové vítězství. Britské tenistky odehrály teprve první hlavní soutěž na túře WTA.

Nasazení párů 

  Eri Hozumiová /  Makoto Ninomijová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Julia Lohoffová (čtvrtfinále)
  Irina Baraová /  Jekatěrine Gorgodzeová (1. kolo)
  Monica Niculescuová /  Alexandra Panovová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2022
WTA Tour 2022